Іванов Олексій Володимирович (1978) — український футболіст, півзахисник.
 Іванов Олексій Володимирович (1981) — російський футболіст, півзахисник.
 Іванов Олексій Володимирович (1985) — російський хокеїст.